«Юридическая газета» — название нескольких периодических изданий:
 «Юридическая газета» — газета, выходившая в Москве в 1866—1867 годах.
 «Юридическая газета» — газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1892—1906 годах.
 «Юридическая газета» — современная газета, выходящая в Казахстане.

Примечания